Го́ртина () — община (дим) в Греции на юге острова Крит на побережье Ливийского моря в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 464,841 квадратного километра. Плотность 33,63 человека на квадратный километр. Административный центр — Айи-Дека. Димархом на местных выборах 2014 года избран Николаос Схинаракис ().

С 2011 года по программе Калликратиса к общине Гортина присоединились общины , Кофинас и Рувас.

Административное деление 

Община (дим) Гортина делится на 4 общинные единицы.

Примечания

Ссылки
 

Димы Крита
Ираклион
Римский Крит